Ржевуский, Адам:
 Ржевуский, Адам Адамович (1801—1888) — русский генерал, граф. 
  (ум. 1717) — каштелян подляшский.
 Ржевуский, Адам Станиславович (1760—1825) — польский литератор.